Серина Уилямс е поставена под номер 1 и защитава титлата си.

Поставени тенисистки 
  Серина Уилямс
  Динара Сафина (осминафинал, отказва се поради контузия в долната част на кръста)
  Светлана Кузнецова (осминафинал)
  Каролине Возняцки (осминафинал)
  Елена Дементиева (2 кръг)
  Винъс Уилямс (четвъртфинал)
  Виктория Азаренка (четвъртфинал)
  Йелена Янкович (3 кръг)
  Вера Звонарьова (осминафинал)
  Агнешка Радванска (3 кръг)
  Марион Бартоли (3 кръг)
  Флавия Пенета (2 кръг)
  Саманта Стосър (осминафинал)
  Мария Шарапова (1 кръг)
  Ким Клейстерс (3 кръг)
  На Ли (полуфинал)
  Франческа Скиавоне (осминафинал)
  Виржини Разано (1 кръг)
  Надя Петрова (четвъртфинал)
  Ана Иванович (2 кръг)
  Сабине Лисицки (2 кръг)
  Даниела Хантухова (3 кръг)
  Доминика Цибулкова (1 кръг)
  Мария Хосе Мартинес Санчес (2 кръг)
  Анабел Медина Гаригес (1 кръг)
  Араван Резаи (2 кръг)
  Алиса Клейбанова (3 кръг)
  Елена Веснина (1 кръг)
  Шахар Пеер (3 кръг)
  Катерина Бондаренко (2 кръг)
  Альона Бондаренко (осминафинал)
  Карла Суарес Наваро (3 кръг)

Схема

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Външни препратки 
 Схема на турнира

Открито първенство на Австралия